Межинский — фамилия; имеет женскую форму Межинская.
 Межинский, Мирослав Никифорович (в монашестве Вениамин; род. 1966) — священнослужитель, епископ Украинской православной церкви (Московского Патриархата).
 Межинский, Семён Борисович (1889—1978) — русский и советский драматический актёр театра и кино, народный артист РСФСР.